Rauscha steht für:

 Julie Rauscha (1878–1926), eine österreichische Politikerin (SDAP)
 deutscher Name von Ruszów, Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Węgliniec, Polen